Callitris är ett släkte av cypressväxter. Callitris ingår i familjen cypressväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Cypressväxter
Callitris

pl:Cyprzyk